Роховце може бити:

 Роховце (Дунајска Стреда), () насељено мјесто у округу Дунајска Стреда, Трнавски крај, Словачка Република
 Роховце (Рожњава), () насељено мјесто у округу Рожњава, Кошички крај, Словачка Република